Sir Kenny Dalglish vagy teljes nevén Kenneth Mathieson Dalglish (Glasgow, 1951. március 4.) skót válogatott labdarúgó, labdarúgóedző, minden idők egyik legjobb Liverpool játékosa, majd vezetőedzője 1985 és 1991 között. Az ő edzői tevékenységéhez kötik minden idők legjobb Liverpoolját. 2011. január 8-ától 2012 májusáig ismét ő volt a Liverpool FC vezetőedzője.

Sikerei, díjai

Játékosként

Celtic
Másodosztályú skót labdarúgó-bajnokság (4): 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1976–1977,
Skót kupa (4): 1971–1972, 1973–1974, 1974–1975, 1976–1977
Skót labdarúgó-ligakupa:1974–1975

Liverpool
Football League First Divízió (6): 1978–1979, 1979–1980, 1981–1982,1982–1983, 1983–1984, 1985–1986,
FA-kupa: 1985–1986
Angol Ligakupa (4): 1980–1981, 1981–1982, 1982–1983, 1983–1984
FA Community Shield (5): 1977 (megosztott), 1979, 1980, 1982, 1986 (megosztott)
Európa Kupa (4):
1978, 1981, 1984 
Európai szuperkupa : 1977

Edzőként

Liverpool
Football League First Divízió (3): 1985–1986, 1987–1988, 1989–1990,
FA-kupa (2): 1985–1986, 1988–1989
Angol Ligakupa: 2012
FA Community Shield (4): 1986, 1988, 1989, 1990,

Blackburn Rovers
Premier League: 1994–1995

Celtic
Skót labdarúgó-ligakupa 2000

Egyéni
Aranylabda másodikhelyezett: 1983
NOB a szezon európai labdarúgója:1977–78
Az év angol labdarúgója (PFA):1982–83
Az év labdarúgója (FWA):1978–79,1982–83
FWA Tribute Award: 1987
English Football Hall of Fame:2002
Scottish Football Hall of Fame:2004
European Hall of Fame (játékos): 2008

Egyéb

 A Brit Birodalom Rendje:1984

Játékos statisztikái

Klubokban

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Edzői statisztika
2012. május 16-án lett frissítve.

Ajánlott irodalom

Jegyzetek

Források
 

Skót labdarúgók
A Celtic labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
Liverpool FC
Skót labdarúgóedzők
Labdarúgócsatárok
Az 1974-es világbajnokság labdarúgói
Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
1951-ben született személyek
Élő személyek
BEK-győztes labdarúgók
A Liverpool vezetőedzői
Glasgow-iak
A Premier League edzői
A Brit Birodalom Rendjével kitüntetett személyek